Miami-Dade megye
Dade megye (Georgia)
Dade megye (Missouri)